Мозговой штурм:
 Мозговой штурм — оперативный метод решения проблем на основе обсуждения любых возможных гипотез и вариантов.
 «Мозговой штурм» — американский научно-фантастический кинофильм.
 «Мозговой штурм» — программа канала ТВ Центр, посвящённая науке и высоким технологиям.

См. также 
 Brainstorm